Kateřinice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kateřinice, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia
Kateřinice, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín